Ankitokazoa bezanozanoi är en ringmaskart som beskrevs av Alesandrello och Bracchi 2005. Ankitokazoa bezanozanoi ingår i släktet Ankitokazoa och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bezanozanoi